Connect (englisch für „anschließen, verbinden“) steht für:
 Connect (Album), Jazzalbum von Charles Tolliver (2020)
 Connect (Fernsehserie), südkoreanische Serie
 Connect (Zeitschrift), deutsche Monatszeitschrift für Telekommunikation (ab 1992)
 Connect (Musikfestival), Musikfestival der elektronischen Tanzmusik
 Software von Adobe, siehe Adobe Acrobat #Version 8 (Veröffentlichung November 2006)

 Connection („Anschluss, Verbindung“) steht für:
 Connection (Verein), deutscher Verein zur Unterstützung von Deserteuren
 Connection (Zeitschrift), deutsche Monatszeitschrift (1985–2015)
 Jet Connection, ehemalige deutsche Fluggesellschaft

Interpreten:
 African-Brazilian Connection, US-amerikanische US-Jazzformation
 Andrea True Connection, US-amerikanischer Disco-Hit-Projektname
 No Connection, englische Rockband
 Rotary Connection, US-amerikanische Soulband
 String Connection polnisches Jazzensemble
 T-Connection, nassauische Disco-Funk-Gruppe
 Westside Connection, US-amerikanische Rap-Gruppe

Siehe auch:
 Connect-Pipeline (Köln–Wesseling)
 The Connection (Begriffsklärung)